Als Kabinett Hoffmann bezeichnet man folgende Kabinette:
unter Johannes Hoffmann (SPD, 1867–1930), bayerischer Ministerpräsident (1919–1920): Kabinett Hoffmann I und Kabinett Hoffmann II
unter Johannes Hoffmann (CVP, 1890–1967), saarländischer Ministerpräsident (1947–1955): Kabinett Hoffmann I, Kabinett Hoffmann II, Kabinett Hoffmann III und Kabinett Hoffmann IV
unter Karl Georg Hoffmann (1796–1865), badischer Finanzminister und de facto leitender Staatsminister (1848–1849): Kabinett Hoffmann